Fons Rademakers (1920-2007), een Nederlands acteur, regisseur en filmproducent
 Jef Rademakers (1949), een Nederlands televisieregisseur, producent en tekstschrijver
 Lili Rademakers (1930), een Nederlands regisseuse
 Luc Rademakers (1963), een Belgisch hoofdredacteur en directeur bij de VRT
 Marcel Rademakers (1939), een Belgisch dichter, essayist en romancier
 Anja Thijs-Rademakers (1951), een Nederlands burgemeester

Zie ook 
 Rademaker (doorverwijspagina)